Logania kan syfta på:

 Logania (djur) – ett släkte av fjärilar
 Logania (växter) – ett släkte av växter